Le nom de « poulbot » désigne par antonomase les gamins pauvres de Montmartre (et plus généralement de Paris) dont le peintre Francisque Poulbot avait fait un de ses sujets de prédilection.

Histoire 
Francisque Poulbot (1879-1946), illustrateur et habitant de Montmartre, est connu pour les nombreuses illustrations représentant des titis parisiens de son quartier, publiées dans la presse à partir de 1900. Ses illustrations eurent un grand succès et Poulbot continuera sur ce sujet sa vie durant. 

Poulbot était également philanthrope et s'investissait beaucoup dans la vie de son quartier, il est ainsi un des cofondateurs de la  « République de Montmartre » en 1920. À travers elle, il consacre beaucoup de temps aux enfants nécessiteux et, en 1923, pour venir en aide aux enfants nécessiteux de Montmartre, il ouvre Les P'tits Poulbots, un dispensaire rue Lepic (transformé en association loi de 1901 en 1939 et qui existe toujours). Poulbot est ainsi entériné pour décrire ces gamins de Montmartre.

Dans les années 1960 à 1980, le terme « poulbots » désigna les illustrations d'enfants parisiens aux grands yeux (dans la veine de Margaret Keane) peintes par Stanislas Pozar, artiste connu sous le pseudonyme de Michel Thomas (1937-2014) et est depuis occasionnellement utilisé dans la littérature.

Quelques exemples dans la littérature 
 Oh! mon Dieu! je trouvais tout laid / Quand mon enfant s'étiolait / Maintenant je trouve tout beau / Parce qu'on soigne mon Poulbot!!! — Rostand, Vol Marseill., 1918, p.258
 Il est entré dans ce nouveau monde, craintif, intimidé, mais avec sa gaieté, son frais sourire, sa gouaille de Poulbot pour le protéger — Robert Sabatier, Trois sucettes à la menthe, 1972, p.7)
 Les deux se sont rapprochées de moi pour me convertir, mais un sale gamin, habillé en petit poulbot, est venu se faire moucher par sa maman. — Étienne Liebig, Comment draguer la militante, La Musardine, 2012

Annexes

Articles connexes 

 Francisque Poulbot
 Titi parisien

Références 

Montmartre
Enfance